Stetten kan syfta på

Geografi

Frankrike 

 Stetten, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Stetten, Schaffhausen, ort och kommun,  
 Stetten, Aargau, ort och kommun,

Tyskland 

 Stetten, Donnersbergkreis – kommun i Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz,
 Stetten, Unterallgäu – kommun i Landkreis Unterallgäu, Bayern, Schwaben, 
 Stetten, Bodensee, kommun i Baden-Württemberg, Tyskland, 
 Stetten am kalten Markt – en ort i Baden-Württemberg, Tyskland

Österrike 

 Stetten, Niederösterreich, >